David Harvey — geógrafo
 David Harvey (futebolista) — futebolista escocês

 David Charles Harvey — historiador inglês

Desambiguações de antropônimos